Lloyd Harbor, població dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Biografies:
 Carli Lloyd (Delran, Nova Jersey, 1982), futbolista estatunidenc
 Cher Lloyd, cantant britànica que va saltar a la fama gràcies al concurs The X Factor 
 Christopher Lloyd (Stamford, Connecticut, 1938), actor estatunidenc
 Frank Lloyd (Glasgow, 1886 - Santa Monica, Califòrnia, 1960), director, guionista i productor i productor de cinema
 Harold Lloyd (Burchard, Nebraska, 1893 - Beverly Hills, Califòrnia, 1971), actor i productor de pel·lícules estatunidenc
 David Lloyd George (Manchester, 1863 - Llanystumdwy, Gal·les, 1945), polític britànic 
 Matthew Lloyd (Melbourne, 1983), ciclista australià 
 Paul Lloyd (1981), lluitador professional sud-africà 
 Lloyd Barrington La Beach (Ciutat de Panamà, 1924 - Nova York, 1999), atleta panameny 
 Lloyd Brevett (Kingston, 1931 - Saint Andrew, 2012), contrabaixista Jamaicà 
 Lloyd Fredendall (1883 – 1963), general americà durant la Segona Guerra Mundial 
 Lloyd Knibb (1931), músic jamaicà 
 Lloyd Mondory (Cognac, 1982), ciclista francès 
 Lloyd Ruby (1928, Wichita Falls, Texas), pilot de curses automobilístiques estatunidenc 
 Lloyd Shapley (Cambridge, Massachusetts, 1923), matemàtic i economista estatunidenc 
 Lloyd Spooner (Tacoma, 1884 - Zephyrhills, 1966), tirador olímpic estatunidenc
 Alan Lloyd Hodgkin (Banbury, 1914 - Cambridge, 1998), biofísic anglès 
 Andrew Lloyd Webber (Londres, 1948), compositor de teatre musical britànic 
 Frank Lloyd Wright (Richland Center, Wisconsin, 1867 - Phoenix, Arizona, 1959), arquitecte estatunidenc
 John Lloyd Stephens (1805 - 1852), explorador, escriptor i diplomàtic estatunidenc 
 William Lloyd Garrison (Newburyport, Massachusetts, 1805 - Nova York, 1879), abolicionista, periodista i reformador social nord-americà
 Walter "Walt" Lloyd, personatge de ficció de la sèrie de televisió Lost interpretat per Malcolm David Kelley